Prolegomena steht für:

 die Pluralform des literarischen Begriffs Prolegomenon (Vorbemerkungen und Vorreden)
 die gebräuchliche Kurzform für den Titel von Immanuel Kants Werk Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783)